Орден Академічних пальм — назва державних нагород низки країн:

 Орден Академічних пальм — нагорода Франції
 Орден Академічних пальм — нагорода Буркіна-Фасо
 Орден Академічних пальм — нагорода Сенегалу
 Орден Академічних пальм — нагорода Центрально-Африканської Республіки